

Гелейша — місто, штат Канзас
 Гелейша — селище, штат Іллінойс